Stiasny oder Štiasný ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Václav Štiasný (1760–1835), tschechischer Cellist und Komponist
 Edmund Stiasny (1872–1965), Hochschullehrer für Gerbereichemie
 František Jan Štiasný (1764- um 1830), tschechischer Komponist und Cellist
 Franz Stiasny (1872–1940), österreichischer Medailleur
 Gustav Albert Stiasny (1877–1946), österreichisch-niederländischer Meeresbiologe
 Nora Stiasny (1898–1942), Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
 Willi Stiasny († nach 1950), deutscher Archivar

Siehe auch:

 Stiasny-Bücherei 
 Stiasny Verlag